Pierre Garcia peut désigner :

 Pierre Garcia-Fons (1928-2016), un peintre et sculpteur français ;
 Pierre Garcia (1943-2023), un footballeur français.